Мининберг — еврейская фамилия. Известные носители:

 Мининберг, Леонид Львович (род. 1934) — историк.
 Мининберг, Сара Яковлевна (1910, Прилуки — 1991, Киев) — ботаник
 Мининберг, Юрий Вадимович — художник.

Примечания